Termin karboksipeptidaza P ima više značenja.

 Lizozomalna Pro-X karboksipeptidaza, enzim
 Membranska Pro-X karboksipeptidaza, enzim